Мамаевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мамаевка — до 1993 г. название села Кольтоган Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Мамаевка — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Мамаевка — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области

Украина 
 Мамаевка — до 1946 г. название села Удайцы в Прилукском районе Черниговской области.